Олекса́ндр Вале́рійович Ре́ва ( — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1987 року в місті Кривий Ріг, закінчив ЗОШ № 26. На ДПП «Кривбаспромводопостачання» працював електрослюсарем.

2 лютого 2015 року мобілізований, солдат, військовослужбовець дивізіону артрозвідки, 26-та окрема артилерійська бригада, номер обслуги.

4 березня 2016-го загинув (помер) в зоні проведення бойових дій при виконанні військового обов'язку, місце й обставини не уточнено, за іншими даними — під час лікування.

9 березня 2016 року похований на Алеї Героїв Центрального кладовища Кривого Рогу.

Без батька лишилися дві доньки.

Нагороди та вшанування 
 нагороджений нагрудним знаком «За заслуги перед містом» ІІІ ступеню
 в криворізькій ЗОШ № 26 відкрито меморіальну дошку Олександру Реві
 ім'я Олександра Реви викарбуване в Кривому Розі на стелі загиблих Героїв.

Джерела 
 Меморіальна дошка
 Книга пам'яті
 У Кривому Розі відреставрують стелу

Уродженці Кривого Рогу
Поховані у Кривому Розі